Vassy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Vassy-sous-Pisy, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vassy, Calvados, tidigare kommun i departementet Calvados i regionen Normandie,

Se även 
 Wassy, kommun i Frankrike